Вячесла́в Ио́сифович Супру́н (род. , , Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российский скрипичный мастер.

В 1974 году окончил оркестровый факультет Уфимского института искусств по классу альта. 

В 1974—1976 годах учился в аспирантуре МГПИ имени Гнесиных по специальности «мастер по изготовлению музыкальных оркестровых инструментов, реставратор» под руководством Б. Л. Горшкова. Акустике музыкальных инструментов обучался у Р. Г. Викснина. Живёт и работает в Москве.

Изготовил более 150 инструментов (скрипки, альты, виолончели). Имеет дипломы всесоюзных и международных конкурсов.

Лауреат конкурса скрипичных мастеров им. Чайковского (1990), член жюри этого конкурса с 1994 года.

В 1998 году присвоено звание «Заслуженного работника культуры».

Работал скрипичным мастером в оркестрах под управлением Евгения Светланова, Марка Горенштейна, в училище при Московской государственной консерватории им. Чайковского.

В настоящее время Вячеслав Супрун работает у Ю. Башмета.

Примечания

Ссылки 
 www.violinmaster.ru — персональный сайт скрипичного мастера Вячеслава Супруна

Скрипичные мастера
Персоналии по алфавиту